Golpe de suerte puede referirse a:

 Just My Luck, película de comedia estadounidense de 2006.
 Windfall, película de suspense estadounidense de 2022.